Das Wort passieren bezeichnet

 passieren von Lebensmitteln in der Küche
 durchschreiten, durchqueren eines Übergangs (z. B. ein Gebirgspass) oder eines Durchgangs (z. B. Tor bzw. Tunnel) (auch bei Teilchen (Physik) oder astronomischen Objekten)      
 überschreiten einer Grenze, siehe Passierschein (Dokument) oder Pass (Dokument) 
 umgangssprachlich auch: das Eintreten eines Ereignisses

siehe auch
Passage, passen